Il Campionato mondiale di curling maschile 2017 è stato la 69ª edizione del torneo. Si è disputata ad Edmonton, in Canada, dall'1 al 9 aprile 2017.

Squadre qualificate

Girone all'italiana

Classifica

Risultati

Sessione 1
1 aprile 2017, ore 14:00 (UTC-7)

Sessione 2
1 aprile 2017, ore 19:00 (UTC-7)

Sessione 3
2 aprile 2017, ore 9:00 (UTC-7)

Sessione 4
2 aprile 2017, ore 14:00 (UTC-7)

Sessione 5
2 aprile 2017, ore 19:00 (UTC-7)

Sessione 6
3 aprile 2017, ore 9:00 (UTC-7)

Sessione 7
3 aprile 2017, ore 14:00 (UTC-7)

Sessione 8
3 aprile 2017, ore 19:00 (UTC-7)

Sessione 9
4 aprile 2017, ore 9:00 (UTC-7)

Sessione 10
4 aprile 2017, ore 14:00 (UTC-7)

Sessione 11
4 aprile 2017, ore 19:00 (UTC-7)

Sessione 12
5 aprile 2017, ore 9:00 (UTC-7)

Sessione 13
5 aprile 2017, ore 14:00 (UTC-7)

Sessione 14
5 aprile 2017, ore 19:00 (UTC-7)

Sessione 15
6 aprile 2017, ore 9:00 (UTC-7)

Sessione 16
6 aprile 2017, ore 14:00 (UTC-7)

Sessione 17
6 aprile 2017, ore 19:00 (UTC-7)

Fase finale

Playoff

Qualificazione in finale
7 Aprile 2017, ore 19:00

8 Aprile 2017, ore 14:00

Semifinale
8 Aprile 2017, ore 19:00

Finale
9 Aprile 2017, ore 18:00

Note

Collegamenti esterni

2017
Curling nel 2017